Сан Педро ла Техерија има више значења:

 Сан Педро ла Техерија (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро ла Техерија (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику